У́лица Ковалёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ковалёва — улица в Данкове.
 Улица Ковалёва — улица в Краснодаре.
 Улица Ковалёва — улица в Липецке.
 Улица Юрия Ковалёва — улица в Томске.

Украина 
 Улица Ковалёва — улица во Львове.

Белоруссия 
 Улица Ковалёва — улица в Минске.